Tony Ward peut désigner :
 Tony Ward (1963-), acteur ayant joué dans le clip vidéo de Justify My Love de Madonna ;
 Tony Ward (1954-), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Tony Ward (1970-), styliste libanais.